Geococcus kan syfta på:

 Geococcus (djur) – ett släkte av insekter
 Geococcus (växter) – ett släkte av växter